Herz är ett tyskt och judiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alice Herz-Sommer (1903–2014), tjeckisk pianist
 Cornelius Herz (1845–1898), fransk läkare, elektriker och teknisk entreprenör
 Henri Herz (1803–1888), österrikisk-fransk pianist
 Henriette Herz (1764–1847), tysk författare och salongsvärdinna
 Jakob Herz (1816–1871), tysk läkare
 Max Herz (1856–1919), ungersk arkitekt

Se även 
 Hertz

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn